Kodama – japoński testowy satelita przekazywania łączności
 Kodama – duch drzewny w wierzeniach shintō

Zobacz też 
 Sakuzaemon Kodama – japoński anatom i antropolog